

Anno 
 452 o 452 a.C.

Codici 
 452 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Big Cypress Observatory, in Florida

Matematica 
 452 – numero